Take me with you (nummer), nummer van The Cats op het album Take me with you
 Take me with you (The Cats), album van The Cats uit 1970
 Take Me with You (When You Go), single van The Jayhawks uit 1992
 Take me with you (Lynn Hilary), album van Lynn Hilary uit 2008
 Take me with you (Carolyn Marsden), boek van Carolyn Marsden uit 2010